UE může znamenat:

 User equipment – uživatelské zařízení používané koncovým uživatelem ke komunikaci v rámci mobilní sítě UMTS nebo LTE
 Ue elektromotorické napětí – elektrické napětí zdroje
 Renault UE – francouzský obrněný pásový tahač

Zkratky